Il singolare del torneo di tennis Bank Austria Tennis Trophy 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale Tommy Haas 6-4, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marat Safin (primo turno)
 Magnus Norman (primo turno)
 Thomas Enqvist (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)

 Àlex Corretja (primo turno)
 Tim Henman (campione)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 Cédric Pioline (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 2000
ATP Tour 2000